ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1927—1928 — 23-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень). Клуб вдруге у своїй історії став переможцем чемпіонату Австрії і вперше володарем кубка Австрії. Нападник клубу Антон Шалль другий рік поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1927–1928
Адміра